Antropología estructural puede referirse a:

La antropología estructuralista, una corriente teórica dentro de la antropología social.
Antropología estructural, un libro de Claude Lévi-Strauss.
Antropología estructural II, un libro de antropología escrito por Claude Lévi-Strauss.